Alspach steht für:
Brian Alspach (* 1938), US-amerikanischer Mathematiker
 Kloster Alspach